|-
|(120251)||2004 GB6|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,337|| align=right|16,38|| align=right|4,437||MBA||12. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120252)||2004 GA10|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,185|| align=right|3,35|| align=right|3,662||MBA||13. dubna 2004||Mt. Graham||W. H. Ryan; Q. Jamieson
|-
|(120253)||2004 GO14|| align=right|15,9|| align=right|2,641|| align=right|0,126|| align=right|7,38|| align=right|4,292||MBA||13. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120254)||2004 GX14|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,143|| align=right|9,92|| align=right|3,488||MBA||13. dubna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120255)||2004 GG17|| align=right|14,5|| align=right|2,308|| align=right|0,195|| align=right|23,37|| align=right|3,506||MBA||10. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120256)||2004 GV17|| align=right|16,9|| align=right|2,369|| align=right|0,196|| align=right|1,56|| align=right|3,645||MBA||12. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120257)||2004 GL18|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,202|| align=right|13,06|| align=right|4,158||MBA||13. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120258)||2004 GS18|| align=right|14,4|| align=right|3,155|| align=right|0,214|| align=right|12,54|| align=right|5,603||MBA||14. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120259)||2004 GB20|| align=right|17,1|| align=right|2,571|| align=right|0,169|| align=right|2,92|| align=right|4,121||MBA||15. dubna 2004||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(120260)||2004 GL20|| align=right|16,9|| align=right|2,344|| align=right|0,125|| align=right|3,99|| align=right|3,588||MBA||9. dubna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120261)||2004 GS27|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,169|| align=right|13,88|| align=right|4,199||MBA||15. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120262)||2004 GP29|| align=right|16,1|| align=right|2,227|| align=right|0,193|| align=right|5,78|| align=right|3,322||MBA||12. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120263)||2004 GJ30|| align=right|16,3|| align=right|2,421|| align=right|0,096|| align=right|5,49|| align=right|3,765||MBA||12. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120264)||2004 GJ45|| align=right|16,2|| align=right|2,416|| align=right|0,033|| align=right|4,92|| align=right|3,755||MBA||12. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120265)||2004 GE55|| align=right|17,8|| align=right|2,329|| align=right|0,215|| align=right|1,68|| align=right|3,555||MBA||13. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120266)||2004 GF59|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,058|| align=right|7,29|| align=right|3,302||MBA||12. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120267)||2004 GP68|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,210|| align=right|12,08|| align=right|4,326||MBA||13. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120268)||2004 GE72|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,091|| align=right|3,01|| align=right|3,765||MBA||14. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120269)||2004 GE75|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,164|| align=right|16,01|| align=right|3,825||MBA||14. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120270)||2004 GW80|| align=right|16,9|| align=right|2,195|| align=right|0,147|| align=right|5,90|| align=right|3,251||MBA||13. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120271)||2004 HM3|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,205|| align=right|12,95|| align=right|4,298||MBA||16. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120272)||2004 HK5|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|6,34|| align=right|3,526||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120273)||2004 HP5|| align=right|14,9|| align=right|2,808|| align=right|0,246|| align=right|8,30|| align=right|4,705||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120274)||2004 HE6|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,136|| align=right|2,28|| align=right|3,684||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120275)||2004 HB8|| align=right|16,5|| align=right|2,251|| align=right|0,166|| align=right|4,91|| align=right|3,377||MBA||16. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120276)||2004 HU9|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,133|| align=right|4,59|| align=right|3,470||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120277)||2004 HV9|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,096|| align=right|6,30|| align=right|3,457||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120278)||2004 HL17|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,160|| align=right|6,66|| align=right|3,419||MBA||16. dubna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120279)||2004 HG18|| align=right|15,9|| align=right|1,943|| align=right|0,073|| align=right|21,16|| align=right|2,708||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120280)||2004 HP32|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,209|| align=right|6,20|| align=right|3,461||MBA||20. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120281)||2004 HV32|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,194|| align=right|3,71|| align=right|3,439||MBA||21. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120282)||2004 HB34|| align=right|15,3|| align=right|2,686|| align=right|0,177|| align=right|11,69|| align=right|4,400||MBA||16. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120283)||2004 HK35|| align=right|16,1|| align=right|2,746|| align=right|0,097|| align=right|5,73|| align=right|4,551||MBA||20. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120284)||2004 HO43|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,155|| align=right|1,70|| align=right|3,709||MBA||21. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120285)||2004 HE47|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,130|| align=right|15,64|| align=right|4,211||MBA||22. dubna 2004||Catalina||CSS
|-
|(120286)||2004 HX56|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,386|| align=right|27,51|| align=right|5,515||MBA||27. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120287)||2004 HO59|| align=right|14,1|| align=right|3,968|| align=right|0,208|| align=right|1,47|| align=right|7,903||HLD||25. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120288)||2004 HK61|| align=right|16,5|| align=right|2,423|| align=right|0,122|| align=right|6,84|| align=right|3,770||MBA||25. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120289)||2004 HM61|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,166|| align=right|6,52|| align=right|3,344||MBA||25. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120290)||2004 HB62|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,148|| align=right|7,05|| align=right|4,068||MBA||29. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120291)||2004 HA75|| align=right|15,1|| align=right|3,231|| align=right|0,137|| align=right|4,76|| align=right|5,807||MBA||30. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120292)||2004 JA9|| align=right|17,6|| align=right|2,432|| align=right|0,173|| align=right|1,60|| align=right|3,792||MBA||13. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120293)||2004 JQ9|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,101|| align=right|5,23|| align=right|4,289||MBA||13. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120294)||2004 JW15|| align=right|16,4|| align=right|2,608|| align=right|0,159|| align=right|2,50|| align=right|4,212||MBA||10. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120295)||2004 JO16|| align=right|15,9|| align=right|2,663|| align=right|0,207|| align=right|4,42|| align=right|4,345||MBA||11. května 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120296)||2004 JH17|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,085|| align=right|6,40|| align=right|3,617||MBA||12. května 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120297)||2004 JD22|| align=right|16,3|| align=right|2,323|| align=right|0,262|| align=right|1,83|| align=right|3,540||MBA||9. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120298)||2004 JY24|| align=right|16,0|| align=right|2,770|| align=right|0,215|| align=right|11,26|| align=right|4,610||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120299)||2004 JL28|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,132|| align=right|6,74|| align=right|3,526||MBA||9. května 2004||Sandlot||G. Hug
|-
|(120300)||2004 JV31|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,166|| align=right|12,87|| align=right|4,192||MBA||14. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120301)||2004 JL34|| align=right|17,0|| align=right|2,273|| align=right|0,198|| align=right|6,25|| align=right|3,427||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120302)||2004 JA36|| align=right|17,4|| align=right|2,426|| align=right|0,192|| align=right|4,44|| align=right|3,778||MBA||13. května 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120303)||2004 JY37|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,230|| align=right|15,65|| align=right|4,175||MBA||14. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120304)||2004 JP43|| align=right|17,0|| align=right|2,357|| align=right|0,172|| align=right|2,36|| align=right|3,619||MBA||9. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120305)||2004 KF|| align=right|16,3|| align=right|2,253|| align=right|0,046|| align=right|7,74|| align=right|3,382||MBA||16. května 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120306)||2004 KE6|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,106|| align=right|14,12|| align=right|4,027||MBA||17. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120307)||2004 KX9|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,120|| align=right|5,53|| align=right|3,835||MBA||19. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120308)||2004 KN12|| align=right|15,6|| align=right|2,842|| align=right|0,067|| align=right|11,90|| align=right|4,790||MBA||22. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(120309)||2004 KX15|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,246|| align=right|12,20|| align=right|4,333||MBA||23. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120310)||2004 KY16|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,152|| align=right|15,60|| align=right|4,118||MBA||24. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120311)||2004 LX2|| align=right|15,9|| align=right|2,721|| align=right|0,160|| align=right|11,27|| align=right|4,489||MBA||11. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120312)||2004 LY2|| align=right|16,0|| align=right|2,668|| align=right|0,180|| align=right|16,93|| align=right|4,356||MBA||5. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120313)||2004 LF4|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,125|| align=right|5,08|| align=right|4,515||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120314)||2004 LQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,139|| align=right|12,98|| align=right|4,321||MBA||11. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120315)||2004 LZ4|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,165|| align=right|15,95|| align=right|4,850||MBA||12. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120316)||2004 LB5|| align=right|15,9|| align=right|2,690|| align=right|0,164|| align=right|12,69|| align=right|4,412||MBA||12. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120317)||2004 LY6|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,160|| align=right|10,72|| align=right|4,307||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120318)||2004 LQ13|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,205|| align=right|4,52|| align=right|4,178||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120319)||2004 LZ15|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,128|| align=right|5,02|| align=right|4,176||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120320)||2004 LL17|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,138|| align=right|10,90|| align=right|4,182||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120321)||2004 LH30|| align=right|15,0|| align=right|2,777|| align=right|0,099|| align=right|13,11|| align=right|4,626||MBA||13. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120322)||2004 MG2|| align=right|16,1|| align=right|2,727|| align=right|0,098|| align=right|10,09|| align=right|4,502||MBA||17. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120323)||2004 MQ2|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,224|| align=right|1,55|| align=right|4,165||MBA||18. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120324)||2004 MV3|| align=right|16,7|| align=right|2,534|| align=right|0,058|| align=right|3,66|| align=right|4,033||MBA||21. června 2004||Piszkesteto||K. Sarneczky
|-
|(120325)||2004 MH7|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,201|| align=right|12,40|| align=right|4,227||MBA||26. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120326)||2004 NK3|| align=right|15,6|| align=right|2,872|| align=right|0,089|| align=right|3,05|| align=right|4,866||MBA||9. července 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120327)||2004 NV10|| align=right|15,3|| align=right|3,044|| align=right|0,226|| align=right|8,51|| align=right|5,310||MBA||9. července 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120328)||2004 NP16|| align=right|14,4|| align=right|2,434|| align=right|0,150|| align=right|12,47|| align=right|3,797||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120329)||2004 ND17|| align=right|14,1|| align=right|3,977|| align=right|0,140|| align=right|3,53|| align=right|7,930||HLD||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120330)||2004 NO25|| align=right|15,3|| align=right|3,017|| align=right|0,084|| align=right|2,43|| align=right|5,240||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120331)||2004 NP26|| align=right|15,7|| align=right|3,130|| align=right|0,135|| align=right|5,47|| align=right|5,536||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120332)||2004 OS2|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,193|| align=right|13,43|| align=right|4,188||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120333)||2004 OY11|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,334|| align=right|6,01|| align=right|4,293||MBA||27. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120334)||2004 OS12|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,160|| align=right|4,23|| align=right|5,659||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120335)||2004 OP14|| align=right|15,1|| align=right|2,863|| align=right|0,090|| align=right|9,79|| align=right|4,844||MBA||17. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120336)||2004 PX53|| align=right|14,1|| align=right|3,943|| align=right|0,185|| align=right|5,04|| align=right|7,827||HLD||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120337)||2004 PN56|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,112|| align=right|14,79|| align=right|4,298||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120338)||2004 PX65|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,069|| align=right|22,69|| align=right|5,612||MBA||10. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120339)||2004 PM71|| align=right|15,8|| align=right|2,893|| align=right|0,044|| align=right|3,17|| align=right|4,920||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120340)||2004 PD106|| align=right|15,4|| align=right|2,980|| align=right|0,145|| align=right|8,15|| align=right|5,144||MBA||14. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(120341)||2004 QX12|| align=right|14,8|| align=right|3,028|| align=right|0,056|| align=right|10,84|| align=right|5,268||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120342)||2004 RU113|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,081|| align=right|8,20|| align=right|4,295||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120343)||2004 RU137|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,131|| align=right|10,68|| align=right|5,464||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120344)||2004 RU150|| align=right|15,9|| align=right|2,944|| align=right|0,106|| align=right|3,04|| align=right|5,050||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120345)||2004 RQ193|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,065|| align=right|9,02|| align=right|5,361||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120346)||2004 RG319|| align=right|14,4|| align=right|3,234|| align=right|0,009|| align=right|10,93|| align=right|5,816||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(120347)||2004 SB60|| align=right|4,4|| align=right|41,92|| align=right|0,110|| align=right|23,93|| align=right|272||CBW||22. září 2004||Palomar||H. G. Roe; M. E. Brown; K. M. Barkume
|-
|(120348)||2004 TY364|| align=right|4,5|| align=right|38,71|| align=right|0,067|| align=right|24,86|| align=right|241||CNT||3. října 2004||Palomar||M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(120349)||2004 XC42|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,076|| align=right|13,51|| align=right|5,393||MBA||12. prosince 2004||Jarnac||Jarnac
|-
|(120350)||2005 JC1|| align=right|16,2|| align=right|2,476|| align=right|0,107|| align=right|7,00|| align=right|3,895||MBA||3. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(120351)||2005 JA168|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,313|| align=right|4,35|| align=right|3,823||MBA||14. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(120352)||2005 JG177|| align=right|16,4|| align=right|2,281|| align=right|0,282|| align=right|6,17|| align=right|3,443||MBA||13. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(120353)||2005 LM6|| align=right|16,9|| align=right|2,364|| align=right|0,239|| align=right|5,50|| align=right|3,634||MBA||4. června 2005||Catalina||CSS
|-
|(120354)||2005 LD40|| align=right|17,2|| align=right|2,289|| align=right|0,204|| align=right|1,23|| align=right|3,463||MBA||13. června 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(120355)||2005 MD5|| align=right|14,4|| align=right|2,332|| align=right|0,269|| align=right|22,86|| align=right|3,560||MBA||16. června 2005||Catalina||CSS
|-
|(120356)||2005 MS8|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,211|| align=right|8,17|| align=right|3,529||MBA||28. června 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120357)||2005 MZ15|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,148|| align=right|4,64|| align=right|3,441||MBA||30. června 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120358)||2005 MN36|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,223|| align=right|3,09|| align=right|3,659||MBA||30. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120359)||2005 ME41|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,196|| align=right|5,22|| align=right|3,833||MBA||30. června 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120360)||2005 MT43|| align=right|14,7|| align=right|3,349|| align=right|0,187|| align=right|7,94|| align=right|6,129||MBA||27. června 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120361)||2005 NZ|| align=right|14,9|| align=right|2,673|| align=right|0,183|| align=right|12,43|| align=right|4,370||MBA||3. července 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(120362)||2005 NK8|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,141|| align=right|8,77|| align=right|3,672||MBA||1. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120363)||2005 NU17|| align=right|13,7|| align=right|3,975|| align=right|0,312|| align=right|10,60|| align=right|7,924||MBA||3. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120364)||2005 ND20|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,151|| align=right|13,54|| align=right|4,322||MBA||3. července 2005||Catalina||CSS
|-
|(120365)||2005 NP48|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,241|| align=right|10,02|| align=right|3,480||MBA||7. července 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120366)||2005 NC56|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,240|| align=right|22,94|| align=right|3,541||MBA||5. července 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120367)||2005 NL67|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,221|| align=right|6,31|| align=right|3,347||MBA||2. července 2005||Catalina||CSS
|-
|(120368)||2005 NO67|| align=right|16,2|| align=right|2,686|| align=right|0,277|| align=right|12,57|| align=right|4,400||MBA||3. července 2005||Catalina||CSS
|-
|(120369)||2005 NW94|| align=right|17,6|| align=right|2,347|| align=right|0,208|| align=right|2,27|| align=right|3,594||MBA||6. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120370)||2005 OS1|| align=right|16,2|| align=right|1,922|| align=right|0,070|| align=right|20,64|| align=right|2,665||MBA||26. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120371)||2005 OB16|| align=right|16,4|| align=right|2,384|| align=right|0,182|| align=right|2,29|| align=right|3,681||MBA||29. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120372)||2005 PY|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,104|| align=right|6,48|| align=right|3,691||MBA||1. srpna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120373)||2005 PA2|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,216|| align=right|18,77|| align=right|4,188||MBA||1. srpna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120374)||2005 PL2|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,276|| align=right|9,41|| align=right|3,747||MBA||1. srpna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(120375)||2005 PB6|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,220|| align=right|2,77|| align=right|3,530||MBA||10. srpna 2005||Ottmarsheim||Ottmarsheim
|-
|(120376)||2005 PY6|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,140|| align=right|10,95|| align=right|3,610||MBA||4. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120377)||2005 PW14|| align=right|15,7|| align=right|2,947|| align=right|0,115|| align=right|2,61|| align=right|5,058||MBA||4. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120378)||2005 QL9|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,196|| align=right|6,45|| align=right|4,343||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120379)||2005 QO9|| align=right|15,1|| align=right|3,156|| align=right|0,110|| align=right|4,14|| align=right|5,607||MBA||24. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120380)||2005 QP10|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,230|| align=right|3,09|| align=right|3,659||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120381)||2005 QQ22|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,273|| align=right|15,48|| align=right|4,482||MBA||27. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120382)||2005 QD25|| align=right|17,3|| align=right|2,543|| align=right|0,109|| align=right|3,47|| align=right|4,055||MBA||27. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120383)||2005 QD26|| align=right|14,5|| align=right|3,164|| align=right|0,172|| align=right|8,87|| align=right|5,626||MBA||27. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120384)||2005 QU29|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,178|| align=right|2,01|| align=right|3,594||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120385)||2005 QB36|| align=right|15,2|| align=right|3,065|| align=right|0,065|| align=right|9,86|| align=right|5,366||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120386)||2005 QE38|| align=right|16,4|| align=right|2,679|| align=right|0,035|| align=right|14,11|| align=right|4,383||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120387)||2005 QL38|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,207|| align=right|1,83|| align=right|3,662||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120388)||2005 QD39|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,104|| align=right|9,29|| align=right|5,254||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120389)||2005 QK79|| align=right|15,5|| align=right|2,983|| align=right|0,051|| align=right|9,24|| align=right|5,152||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120390)||2005 QL79|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,141|| align=right|6,21|| align=right|3,757||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120391)||2005 QU80|| align=right|15,0|| align=right|3,154|| align=right|0,224|| align=right|13,20|| align=right|5,601||MBA||28. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120392)||2005 QF86|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,218|| align=right|5,06|| align=right|3,558||MBA||30. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120393)||2005 QH88|| align=right|17,1|| align=right|1,897|| align=right|0,063|| align=right|23,70|| align=right|2,613||MBA||30. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(120394)||2005 QB107|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,187|| align=right|15,46|| align=right|5,450||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120395)||2005 QQ110|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,072|| align=right|6,17|| align=right|3,592||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120396)||2005 QA112|| align=right|16,9|| align=right|2,411|| align=right|0,217|| align=right|1,37|| align=right|3,744||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120397)||2005 QU112|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,197|| align=right|10,62|| align=right|4,461||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120398)||2005 QB142|| align=right|16,9|| align=right|2,285|| align=right|0,195|| align=right|3,46|| align=right|3,454||MBA||30. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(120399)||2005 QK156|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,057|| align=right|9,04|| align=right|4,512||MBA||30. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120400)||2005 QP160|| align=right|15,9|| align=right|3,003|| align=right|0,184|| align=right|3,98|| align=right|5,204||MBA||28. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120401)||2005 RT6|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,129|| align=right|7,78|| align=right|3,287||MBA||3. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(120402)||2005 RY8|| align=right|15,2|| align=right|3,102|| align=right|0,194|| align=right|2,94|| align=right|5,462||MBA||8. září 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(120403)||2005 RE24|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,184|| align=right|13,30|| align=right|4,225||MBA||11. září 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120404)||2005 RH33|| align=right|16,9|| align=right|2,444|| align=right|0,164|| align=right|2,05|| align=right|3,820||MBA||14. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120405)||2005 SQ4|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,147|| align=right|7,53|| align=right|4,705||MBA||24. září 2005||Andrushivka||O. Gerashchenko; Y. Ivashchenko
|-
|(120406)||2005 SV15|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|3,88|| align=right|4,166||MBA||26. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120407)||2005 SV20|| align=right|16,4|| align=right|2,193|| align=right|0,107|| align=right|4,88|| align=right|3,247||MBA||25. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120408)||2005 SX37|| align=right|15,5|| align=right|3,016|| align=right|0,183|| align=right|1,93|| align=right|5,237||MBA||24. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120409)||2178 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,223|| align=right|6,28|| align=right|3,740||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120410)||2225 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,100|| align=right|6,63|| align=right|3,694||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120411)||2857 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,244|| align=right|5,47|| align=right|4,055||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120412)||3017 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,726|| align=right|0,225|| align=right|13,00|| align=right|4,501||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120413)||4815 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,128|| align=right|3,47|| align=right|4,062||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120414)||4880 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,323|| align=right|11,01|| align=right|3,741||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120415)||6057 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,238|| align=right|4,08|| align=right|4,018||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120416)||6123 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,233|| align=right|12,73|| align=right|3,758||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120417)||6264 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,552|| align=right|0,237|| align=right|2,01|| align=right|4,075||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120418)||6633 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,907|| align=right|0,184|| align=right|3,37|| align=right|4,956||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120419)||2308 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,171|| align=right|7,21|| align=right|3,628||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120420)||4133 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,199|| align=right|0,123|| align=right|2,53|| align=right|3,260||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120421)||1604 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,511|| align=right|0,196|| align=right|7,33|| align=right|3,979||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120422)||2023 T-2|| align=right|17,3|| align=right|2,329|| align=right|0,220|| align=right|7,92|| align=right|3,554||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120423)||2061 T-2|| align=right|17,4|| align=right|2,317|| align=right|0,142|| align=right|0,17|| align=right|3,527||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120424)||2099 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,205|| align=right|10,70|| align=right|4,528||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120425)||2113 T-2|| align=right|16,0|| align=right|3,039|| align=right|0,259|| align=right|1,95|| align=right|5,297||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120426)||3080 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,155|| align=right|6,06|| align=right|3,582||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120427)||1155 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,156|| align=right|0,280|| align=right|10,90|| align=right|5,607||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120428)||2128 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,112|| align=right|7,79|| align=right|5,598||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120429)||2225 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,482|| align=right|0,216|| align=right|3,31|| align=right|3,909||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120430)||2303 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,185|| align=right|5,83|| align=right|3,470||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120431)||2448 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,768|| align=right|0,139|| align=right|4,87|| align=right|4,605||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120432)||2614 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,100|| align=right|8,31|| align=right|5,639||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120433)||3132 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,109|| align=right|16,18|| align=right|5,513||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120434)||3202 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,131|| align=right|24,15|| align=right|5,570||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120435)||3310 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,130|| align=right|0,095|| align=right|4,88|| align=right|5,536||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120436)||4589 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,739|| align=right|0,181|| align=right|4,72|| align=right|4,533||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120437)||5101 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,773|| align=right|0,235|| align=right|10,12|| align=right|4,617||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(120438)||1978 NU|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,256|| align=right|10,96|| align=right|3,674||MBA||7. července 1978||Palomar||J. G. Williams
|-
|(120439)||1978 VJ4|| align=right|16,0|| align=right|2,453|| align=right|0,188|| align=right|4,04|| align=right|3,841||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(120440)||1978 VU9|| align=right|16,0|| align=right|2,451|| align=right|0,162|| align=right|3,92|| align=right|3,838||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(120441)||1979 MZ7|| align=right|17,0|| align=right|2,300|| align=right|0,194|| align=right|3,03|| align=right|3,487||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(120442)||1981 DW|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,117|| align=right|8,63|| align=right|4,277||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120443)||1981 DK2|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,266|| align=right|6,50|| align=right|4,293||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120444)||1981 EQ13|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,231|| align=right|12,40|| align=right|4,267||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120445)||1981 EU16|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,181|| align=right|4,63|| align=right|3,608||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120446)||1981 EF21|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,097|| align=right|9,31|| align=right|4,110||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120447)||1981 EP32|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,235|| align=right|9,83|| align=right|3,627||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120448)||1981 EO43|| align=right|15,1|| align=right|3,017|| align=right|0,065|| align=right|3,90|| align=right|5,239||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120449)||1981 ED44|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,087|| align=right|6,14|| align=right|3,613||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(120450)||1982 SV|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,367|| align=right|21,90|| align=right|3,762||MBA||20. září 1982||Palomar||E. F. Helin
|-
|(120451)||1983 QU|| align=right|16,8|| align=right|2,331|| align=right|0,164|| align=right|5,09|| align=right|3,558||MBA||30. srpna 1983||Palomar||J. Gibson
|-
|(120452)||1988 NA|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,385|| align=right|30,24|| align=right|4,586||MBA||6. července 1988||Palomar||A. Maury
|-
|(120453)||1988 RE12|| align=right|13,2|| align=right|5,162|| align=right|0,139|| align=right|15,30|| align=right|11,73||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(120454)||1988 SJ2|| align=right|13,2|| align=right|5,174|| align=right|0,052|| align=right|15,30|| align=right|11,77||JUT||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(120455)||1989 GF2|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,131|| align=right|11,22|| align=right|4,388||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120456)||1989 JB|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,233|| align=right|25,82|| align=right|3,427||MBA||3. května 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(120457)||1990 QZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,242|| align=right|2,15|| align=right|3,596||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(120458)||1990 SN5|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,263|| align=right|2,35|| align=right|3,572||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120459)||1990 SQ6|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,196|| align=right|4,43|| align=right|3,685||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120460)||1990 TD7|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,247|| align=right|3,40|| align=right|3,653||MBA||13. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(120461)||1990 TK9|| align=right|17,2|| align=right|2,301|| align=right|0,187|| align=right|5,55|| align=right|3,490||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(120462)||1990 UE2|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,245|| align=right|4,49|| align=right|3,699||MBA||26. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(120463)||1991 GQ4|| align=right|16,9|| align=right|2,161|| align=right|0,138|| align=right|1,68|| align=right|3,177||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120464)||1991 PV5|| align=right|16,7|| align=right|2,263|| align=right|0,223|| align=right|4,13|| align=right|3,404||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120465)||1991 TO15|| align=right|16,1|| align=right|2,666|| align=right|0,274|| align=right|0,56|| align=right|4,353||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(120466)||1991 VS7|| align=right|15,9|| align=right|2,692|| align=right|0,190|| align=right|4,54|| align=right|4,417||MBA||3. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120467)||1991 VM9|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,095|| align=right|2,84|| align=right|4,608||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120468)||1991 VO9|| align=right|16,5|| align=right|2,721|| align=right|0,081|| align=right|2,73|| align=right|4,487||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120469)||1992 DG9|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,228|| align=right|3,53|| align=right|3,503||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(120470)||1992 DY10|| align=right|16,7|| align=right|2,389|| align=right|0,022|| align=right|3,96|| align=right|3,692||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(120471)||1992 EN2|| align=right|17,4|| align=right|2,298|| align=right|0,161|| align=right|3,50|| align=right|3,482||MBA||6. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120472)||1992 ET7|| align=right|16,7|| align=right|2,409|| align=right|0,155|| align=right|5,54|| align=right|3,738||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(120473)||1992 EE9|| align=right|15,0|| align=right|3,068|| align=right|0,103|| align=right|3,51|| align=right|5,373||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(120474)||1992 EH14|| align=right|16,4|| align=right|2,394|| align=right|0,144|| align=right|1,27|| align=right|3,703||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(120475)||1992 EF16|| align=right|16,8|| align=right|2,292|| align=right|0,108|| align=right|5,72|| align=right|3,470||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(120476)||1992 EB31|| align=right|16,7|| align=right|2,348|| align=right|0,201|| align=right|1,44|| align=right|3,596||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(120477)||1992 OT6|| align=right|15,0|| align=right|2,432|| align=right|0,240|| align=right|10,81|| align=right|3,793||MBA||30. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120478)||1992 QS|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,232|| align=right|14,95|| align=right|3,855||MBA||29. srpna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(120479)||1992 RO4|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,104|| align=right|6,09|| align=right|3,778||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120480)||1992 RS7|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,314|| align=right|4,52|| align=right|4,181||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120481)||1992 SP17|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,199|| align=right|2,13|| align=right|3,723||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(120482)||1992 TA|| align=right|16,9|| align=right|1,851|| align=right|0,290|| align=right|26,01|| align=right|2,517||MBA||2. října 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120483)||1993 BW8|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,150|| align=right|3,57|| align=right|4,311||MBA||21. ledna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120484)||1993 FR7|| align=right|15,7|| align=right|2,805|| align=right|0,074|| align=right|3,98|| align=right|4,698||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120485)||1993 FW7|| align=right|16,7|| align=right|2,238|| align=right|0,096|| align=right|3,14|| align=right|3,347||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120486)||1993 FG11|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,127|| align=right|5,57|| align=right|4,610||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120487)||1993 FP12|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,244|| align=right|7,61|| align=right|4,491||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120488)||1993 FZ16|| align=right|16,2|| align=right|2,709|| align=right|0,126|| align=right|13,36|| align=right|4,457||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120489)||1993 FL19|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,136|| align=right|11,07|| align=right|4,262||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120490)||1993 FA24|| align=right|16,3|| align=right|2,797|| align=right|0,160|| align=right|0,71|| align=right|4,676||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120491)||1993 FM29|| align=right|16,5|| align=right|2,207|| align=right|0,144|| align=right|3,56|| align=right|3,278||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120492)||1993 FO30|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,159|| align=right|3,70|| align=right|3,605||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120493)||1993 FJ45|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,117|| align=right|3,72|| align=right|4,470||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120494)||1993 FZ45|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,063|| align=right|2,84|| align=right|4,530||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120495)||1993 FZ46|| align=right|16,0|| align=right|2,685|| align=right|0,110|| align=right|3,66|| align=right|4,398||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120496)||1993 FB50|| align=right|15,8|| align=right|2,194|| align=right|0,066|| align=right|9,16|| align=right|3,249||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120497)||1993 FF50|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,211|| align=right|2,01|| align=right|3,507||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120498)||1993 FD53|| align=right|16,1|| align=right|2,795|| align=right|0,032|| align=right|7,36|| align=right|4,673||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(120499)||1993 NA|| align=right|16,6|| align=right|2,318|| align=right|0,185|| align=right|4,57|| align=right|3,528||MBA||9. července 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(120500)||1993 OM|| align=right|14,7|| align=right|2,974|| align=right|0,070|| align=right|9,16|| align=right|5,129||MBA||24. července 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek